De Ronde van Luxemburg 1999 (Luxemburgs: Tour de Luxembourg 1999) werd verreden van donderdag 10 juni tot en met zondag 13 juni in Luxemburg. Het was de 59ste editie van de rittenkoers, die in 2005 deel ging uitmaken van de UCI Europe Tour (categorie 2.HC). De ronde telde vijf etappes. Titelverdediger was de Amerikaan Lance Armstrong. Van de 134 gestarte renners bereikten 80 de eindstreep in Diekirch.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 1999
1999